Марамзино — название населённых пунктов в России:

 Марамзино — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Марамзино — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Марамзино — станция при одноимённом посёлке железной дороги Екатеринбург — Курган.

См. также 
 Марамзина — деревня в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Марамзин, Владимир Рафаилович — советский писатель.